Пентателлурид дирения — бинарное неорганическое соединение
рения и теллура
с формулой ReTe,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ в вакууме :

Физические свойства 
Пентателлурид дирения образует кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа P bca,
параметры ячейки a = 1,3003 нм, b = 1,2935 нм, c = 1,4212 нм, Z = 12
.

Ранее соединению приписывался состав ReTe
.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 970°C
и имеет область гомогенности 64,8÷71,2 .

Примечания 

Соединения рения
рения